Чакуала има више значења:

 Чакуала (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чакуала (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чакуала (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чакуала, Марио Акоста (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику